Dasypogoninae — большое подсемейство семейства ктырей (Asilidae).

Описание 
Ариста расположена на конце третьего членика усиков. По бокам среднеспинки обычно имеются крепкие щетинки. Передняя радиальная ячейка на крыльях открытая, реже (у Laphystiini) — замкнутая. Голени передних ног на вершине с шпорами. Питаются перепончатокрылыми.

Классификация 

 Триба Damalini

 Триба Dasypogonini

 Daptolestes

 Humorolethalis

 Триба Dioctriini

 Триба Laphystiini

См. также 
 Daptolestes bronteflavus

Фотогалерея

Примечания 

Ктыри
Подсемейства насекомых